Il Nacional de Clubes 1995, terza edizione del campionato argentino per club di rugby 15 è stato vinto dal  Club Atletico San Isidro.

Tabellone 

 1995
Tornei per club di rugby a 15 nel 1995